Amerikai Egyesült Államok
 Sixes (Georgia)
 Sixes (Oregon)
 Sixes, folyó Oregonban